Kinross peut faire référence à :

Patronyme 
 Robin Kinross, auteur et éditeur de livres de graphisme et de typographie.

Toponymes

Kinross, une communauté dans le comté de Queens de l'Île-du-Prince-Édouard.

Kinross, bourg de la région de Perth and Kinross, situé sur les rives du Loch Leven.
 Perth and Kinross, council area et région de lieutenance du centre de l'Écosse.
 Kinross-shire ou comté de Kinross' est un comté historique d'Écosse.

Kinross, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa.

Autres 
 Kinross Gold,  une entreprise d'exploitation minière d'or canadienne.
 Lord Lieutenant du Kinross-shire, représentant du monarque.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme